Torrecilla de la Jara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecilla de la Jara (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Torrecilla de la Jara (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar